Под именем святого Евареста известно как минимум четверо христианских святых:

 Святой Еварест, папа римский — четвёртый епископ Рима.
 Святой Еварест — эконом одной из иерусалимских церквей, память 28 марта.
 Преподобный Еварест (ок.750 — ок.825) — инок Студийского монастыря в Константинополе, память 8 января.
 Святой Еварест (17 апреля 819 года — 26 апреля 897 года) — игумен монастыря Куроковион возле Константинополя.